CNPS est une abréviation pour : 
 Caisse nationale de prévoyance sociale, en Côte d'ivoire, et au Cameroun ;
 Centre national des professions de santé, en France ;
 Centre national des ponts de secours, en France ;
 Comité national des paiements scripturaux, en France ;
 Conseil national des professions du spectacle, en France.
 Centre national de pédagogie spéciale, en France.

Notes et références